Nasazzis stafett, även känt under det engelska namnet Nasazzi's baton, är ett inofficiellt vandringspris, för herrlandslag i fotboll, som har existerat sedan 1930. Prisets fick sitt namn efter José Nasazzi, lagkapten i Uruguay som med sitt lag vann finalen av världsmästerskapet i fotboll 1930. Priset byter ägare när ett (utmanande) lag vinner under ordinarie speltid.

Titelhållare under VM 
Följande lista visar vilket lag som höll i priset efter respektive världsmästerskaps slut.

 1930:  (Världsmästare)
 1934:  (Världsmästare)
 1938:  (deltog ej i kvalspelet)
 1950:  (Gruppspel)
 1954:  (lyckades ej kvalificera sig till VM)
 1958:  (Världsmästare)
 1962:  (Gruppspel)
 1966:  (Finalist)
 1970:  (Tredjeplats)
 1974:  (Världsmästare)

 1978:  (Finalist)
 1982:  (Tredjeplats)
 1986:  (Kvartsfinal)
 1990:  (Åttondelsfinal)
 1994:  (Gruppspel)
 1998:  (Tredjeplats)
 2002:  (lyckades ej kvalificera sig till VM)
 2006:  (lyckades ej kvalificera sig till VM)
 2010:  (Finalist)
 2014:  (Finalist)
 2018:  (lyckades ej kvalificera sig till VM)
 2022:  (Världsmästare)

Matcher

1930–1939
Titelhållare i serie:            

Uruguay blev den första titelhållaren efter VM-finalen 1930 – man behöll stafettpinnen i 1 år och 38 dagar (403 dagar) fram till mötet mot Brasilien den 6 september 1931. Brasilien blev rekordhållaren i antal dagar som man höll titeln, fram till dess att Nederländerna slog rekordet efter att ha förlorat mot Sverige den 11 oktober 2011. Noterbart är att Brasilien under dessa 994 dagar enabart spelade två matcher; mot Uruguay den 4 december 1932 samt förlusten mot Spanien den 27 maj 1934.

1940–1949

1950–1959

1960–1969

1970–1979

1980–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2019

2020–2029

Källor

Noter 

Fotbollspriser